Das Adjektiv distal (zu  ‚sich entfernen‘) steht für:

 distal (Anatomie), in der Anatomie: von der Körpermitte entfernt, im Gegensatz zu proximal (Anatomie) siehe Anatomische_Lage-_und_Richtungsbezeichnungen#distal
 speziell in der Zahnmedizin: zum Ende des Zahnbogens hin, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen
 in der Geologie die Attributierung eines Sedimentationsraumes als relativ weit entfernt vom Herkunftsort (Liefergebiet) des Sedimentes gelegen, siehe Detritus (Geologie)

Das Substantiv Distal steht für:

 eine deiktische Kategorie in der Sprachwissenschaft, siehe Deixis

Siehe auch: